Gardner Cowles Sr. (1861-1946), editore e politico statunitense
Gardner Cowles Jr. (1903-1985), editore statunitense